Rabo de gato es un nombre común de distintas especies vegetales:
 Acalypha hispida.
 Achillea millefolium.
 Conyza bonariensis.
 Echium creticum.
 Equisetum arvense.
 Equisetum sylvaticum.
 Pennisetum setaceum.
 Phlomis lychnitis.
 Salvia verbenaca.
 Senecio gallicus
 Sideritis angustifolia.
 Sideritis fruticulosa.
 Sideritis hirsuta.
 Sideritis hyssopifolia.
 Sideritis ilicifolia.
 Sideritis incana.
 Sideritis laxespicata.
 Sideritis leucantha.
 Sideritis leucantha subsp. bourgaeana.
 Sideritis leucantha subsp. incana.
 Sideritis murgetana.
 Sideritis tragoriganum.
 Trifolium angustifolium.
 Trifolium cherleri.
 Veronica hederifolia'''''.

Referencias 
 Listado de nombres científicos conocidos como "Rabo de gato" en Anthos, Real Jardín Botánico